Гро́дно — топоним:

Белоруссия 
 Гродно — город в Белоруссии.
 Гродно — аэропорт, расположен в 18 км юго-восточнее города Гродно.
 Гродно — Белорусская авиакомпания.

Польша 
 Гродно — замок в Нижнесилезском воеводстве; 
 Гродно — деревня в Великопольском воеводстве;
 Гродно — деревня в Лодзинском воеводстве;
 Гродно — деревня в Западно-Поморском воеводстве;
 Гродно — деревня в Влоцлавском повяте Куявско-Поморского воеводства;
 Гродно — деревня в Торуньском повяте Куявско-Поморского воеводства.

См. также 
 Городно
 Гродно Азот — открытое акционерное общество, белорусская государственная компания, производитель азотных соединений и удобрений
 ТРК «Гродно» — областная ТРК в Республике Беларусь

Примечания